Байчурово — топоним:

 Байчурово — село.
 Байчурово — железнодорожная станция.

См. также 
 Байчуровы — древний русский дворянский род.